Marquès de la Torre del Fangar, títol nobiliari de la família Trullols de Mallorca
 Marquès de la Torre, títol nobiliari de Felip de Fonsdeviela i descendents